Das Adidas International 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Januar 2000 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Adidas International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Todd Martin, der in diesem Jahr an drei gesetzt in der zweiten Runde ausschied. Es gewann der ungesetzte Australier Lleyton Hewitt den zweiten Titel der Saison und den vierten Titel seiner Karriere. Im rein australischen Finale bezwang er Jason Stoltenberg glatt in zwei Sätzen.
Im Doppel siegten die an eins gesetzte Lokalmatadore Mark Woodforde und Todd Woodbridge, die damit die Nachfolge von Daniel Nestor und Mark Knowles antraten. Es war bereits ihr dritter Erfolg in Sydney und der zweite Saisonerfolg der beiden Australier. Es war Woodfordes 61. und Woodbridges 41. Doppelerfolg der Karriere – die meisten davon erreichten sie gemeinsam.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Sydney